Südring steht für:
 Berliner Ringbahn #Südlicher Ring
 Südring (Chemnitz), eine vierstreifige Straße in Chemnitz
 Südring (Düsseldorf), eine Hauptverkehrsader und Bestandteil der Bundesstraßen 1 und 326
 Südring (Hamburg), eine Straße in Hamburg-Winterhude südlich des Hamburger Stadtparks
 die B 174 in Innsbruck, siehe Innsbrucker Straße
 eine Straße und eine Umsteigehaltestelle der Linie 5 in Magdeburg, siehe Straßenbahn Magdeburg #Liniennetz
 Münchner Südring, eine Eisenbahnverbindung, siehe Bahnstrecke München–Rosenheim und Bahnstrecke München-Laim–München Süd

Sportvereine:
 BFC Südring
 BSC Eintracht/Südring 1931

Siehe auch:
 Nordring
 Ostring
 Westring